Лазаревич (, ) — славянская фамилия, происходящая от имени Лазарь. Распространена среди поляков, украинцев, белорусов и народов бывшей Югославии.

 Лазаревичи — два поколения правителей Сербской деспотии и Моравской Сербии.
 Лазаревичи — малороссийский дворянский род.

Носители фамилии 
 Иоасаф (Лазаревич) (ум. 1701) — епископ Русской церкви, митрополит Ростовский и Ярославский.
  (род. 1957) — российский фантаст и футуролог («Сеть „Нанотех“», «Технокосм», «Генератор желаний», «Ключ к будущему», «Советия»).
 Лазаревич, Александра (род. 1995) — сербская футболистка.
 Лазаревич, Алексей Демьянович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6983; 4 декабря 1843.
 Живоинович (Лазаревич), Ана (род. 1991) — сербская волейболистка, чемпионка Европы и победительница Евролиги 2011 года.
 Лазаревич, Андрей Васильевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 4010; 26 ноября 1826.
 Лазаревич, Бранко (род. 1984) — сербский футболист, защитник.
 Лазаревич, Владимир (род. 1949) — отставной генерал-полковник вооружённых сил Югославии.
 Лазаревич, Владимир Саламанович (1882—1938) — российский военнослужащий, советский военачальник, комдив.
 Лазаревич, Владимир Соломонович — Георгиевский кавалер; капитан; 10 июня 1915.
 Лазаревич, Воин (род. 1942) — югославский футболист.
 Лазаревич, Деян (род. 1990) — словенский футболист, вингер клуба «Антальяспор» и сборной Словении.
 Лазаревич, Деян — боснийский певец, вместе с Алмой представлявший свою страну на конкурсе песни Евровидение 1994.
 Лазаревич, Иван Павлович (1829—1902) — акушер.
 Лазаревич, Илья Дорофеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9115; 26 ноября 1853.
 Лазаревич, Лаза (1851—1891) — писатель.
 Лазаревич, Милунка (1932—2018) — сербская, ранее югославская, шахматистка, гроссмейстер.
 Лазаревич, Никола (род. 1978) — сербский футбольный тренер.
 Лазаревич, Николай Иванович (1796—1862) — командир Тульского оружейного завода, генерал-майор.
 Лазаревич, Франсуа — французский флейтист и дирижёр.